Wolffenstein ist der Familienname folgender Personen:

Siehe auch:
 Cremer & Wolffenstein, deutsches Architekturbüro
 Wolfenstein